Peles ist der Name von:
 Keren Peles (* 1979), israelische Sängerin, Pianistin und Komponistin

Peleș steht für:
 Peleș (Sohodol), Dorf im Kreis Alba, Rumänien
 Peleș (Lazuri), Dorf im Kreis Satu Mare, Rumänien
 Peleș (Fluss), Nebenfluss der Prahova in Rumänien
 Peles Empire, Künstlergruppe
 Schloss Peleș in Sinaia, Rumänien
 Asociația Sportivă Peleș, Wintersportverband in Rumänien (1929–1940)
 Peleș (Schiff), Kombischiff